La Dolce ima više značenja:
 La Dolce, Alessandria
 La Dolce, Massa-Carrara